Каваньяри () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Каваньяри, Доменико (1876—1966) — итальянский адмирал.
 Каваньяри, Пьер Луи Наполеон (1841—1879) — английский дипломат французского происхождения.